Вильяманрике-де-Тахо ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вегас.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web oficial
 Villamanrique de Tajo en Google Maps

Населённые пункты Мадрида
Муниципалитеты Мадрида